Een verkeersweg:
 N871 (België)
 N871a (België)
 N871 (Nederland), zie Provinciale weg 871

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing